A Meistriliiga 2006 foi a 16ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o Levadia Tallinn.

Classificação Final

Campeão

Promoção/Rebaixamento playoff

Artilheiros 

2006
2006 no futebol
Desporto na Estônia em 2006